Lawsonia steht für: 
 Lawsonia (Bakteriengattung), eine Bakteriengattung
 Lawsonia (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung
 Lawsonia (Maryland), eine Kleinstadt in Maryland, USA